

Persone
 Filippo Domenicali – velista italiano
 Stefano Domenicali – dirigente sportivo italiano
 Tonino Domenicali – ciclista su strada, pistard e dirigente sportivo italiano

Altro
 Tavole domenicali